Финал Кубка Англии по футболу 1887 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1886/87. Он стал 16-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём встретились клубы «Астон Вилла» и «Вест Бромвич Альбион». Матч прошёл на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне 2 апреля 1887 года. Победу в матче одержал бирмингемский клуб «Астон Вилла» благодаря голам Арчи Хантера и Денниса Ходжеттса.

Матч

Ссылки 
 Составы команд
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1887
Футбол в Англии в сезоне 1886/1887
Кубок Англии 1887
Кубок Англии 1887
Апрель 1887 года
1887 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне
События 2 апреля
Спорт в Великобритании в 1887 году